Иллинген (Вюртемберг) — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Иллинген (Саар) — коммуна в Германии, в земле Саар.